Plaats in Indonesië
 Ketawang (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Ketawang (Gondanglegi), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ketawang (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java